Wenus i Mars – obraz Botticellego
 Wenus i Mars – obraz Veronesego